Riccati steht für:

 (14074) Riccati, ein nach Jacopo Riccati benannter Asteroid

Riccati ist der Familienname folgender Personen:

Jacopo Riccati (1676–1754), italienischer Mathematiker
Vincenzo Riccati (1707–1775), italienischer Mathematiker und Physiker
Giordano Riccati (1709–1790), italienischer Physiker
Francesco Riccati (1718–1791), italienischer Mathematiker und Physiker

Siehe auch:
 Riccatische Differentialgleichung
 Matrix-Riccati-Gleichung